Las Matas kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Las Matas de Farfán (ort), San Juan,

Spanien 

 Las Matas (ort i Spanien), Madrid, Provincia de Madrid,